Kosarev je priimek več oseb:
 Aleksander Borisovič Kosarev, ruski odbojkaš
 Vasilij Vasiljevič Kosarev, sovjetski general

Ruski priimki